

Пекін — місто, штат Іллінойс
 Пекін — місто, штат Північна Дакота